

Astronomia 
 S0 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 S0 – codice vettore IATA di Slok Air Gambia

Sport 
 S0 – grado di difficoltà dei percorsi per mountain bike secondo la scala Singletrail